Robert und Bertram steht für:

 Robert und Bertram (Schauspiel), Posse von Gustav Raeder (1862)

Filme:
 Robert und Bertram (1915), deutscher Film von Max Mack
 Robert und Bertram (1928), deutscher Film von Rudolf Walther-Fein 
 Robert und Bertram (1939), deutscher Film von Hans H. Zerlett
 Robert und Bertram (1961), deutscher Film von Hans Deppe